En Pologne, Malinie peut désigner :

 Malinie, un village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Malinie, un village de la voïvodie de Lublin